Mayan ist:
 eine Bezeichnung für die Maya-Sprachen
 die Gemeinde Mayan (马延乡) der chinesischen Stadt Shangzhi, siehe Mayan (Shangzhi)
 eine niederländische Symphonic- und Death-Metal-Band, siehe Mayan (Band)